Ломас де ла Преса има више значења:

 Ломас де ла Преса (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ломас де ла Преса (Сан Антонио де ла Кал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику